Oriya, (ଓଡ଼ିଆ Oṛiā), Odri, Utkalieller eller Orija, är ett indoariskt språk som talas i den indiska delstaten Orissa. 

Språket talas som modersmål av cirka 34 miljoner människor. Litteratur på detta språk kan påvisas på 1000-talet e.Kr. och det moderna språket tog sin form på 1800-talet. Därför räknas oriya som ett av Indiens klassiska språk. Det finns små dialektala variationer.

Eftersom oriya bevarat korta vokaler vid utljud har orden en tendens att alltid sluta med en vokal. Språket är analytiskt och sammansatta verb bildas med ett kort suffix. Språket har påverkats av bengali och assamesiska, men även av tibetanska och dravidiska språk.

Språket har ett eget alfabet: oriyaskrift.

Skrift 

Liksom andra skriftsystem i Brahmifamiljen så är oriya en abugida vilket innebär att varje konsonant har en medföljande vokal (i det här fallet [ɔ]). Vokalen kan ändras eller avlägsnas genom att konsonanten förses med diakritiska tecken.

Vokaler

Konsonanter

Övriga tecken 

Källa:

Källor 

Indoariska språk
Indiens skriftsystem
Språk i Indien
Skriftspråk i Brahmifamiljen
Subjekt–objekt–verb-språk